

Codici 
 SMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Semporna (Malaysia)
 smm – codice ISO 639-3 della lingua musasa

Politica 
 SMM - Missione speciale di osservazione dell'OSCE in Ucraina

Religione 
 S.M.M. – sigla della Compagnia di Maria (Monfortani)